Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх 2008 года проходили с 10 по 24 августа во дворце плавания Индун. В соревнованиях принимали участие 12 мужских и 8 женских команд, которые разыграли соответственно два комплекта наград.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужской турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Женский турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Ссылки 
 Водное поло на официальном сайте игр